Die Mulpha-Gosen Malaysian Open 2001 fanden vom 11. bis 15. Dezember 2001 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Das Preisgeld betrug 30.000 US-Dollar.
 
Titelverteidiger war Ong Beng Hee, der in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Joseph Kneipp ausschied. Kneipp erreichte auch das Finale, in dem er auf Anthony Ricketts traf. Ricketts gewann das Endspiel mit 15:7 und 15:6, nachdem Kneipp nach Ende des zweiten Satzes verletzungsbedingt aufgab.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Mohd Azlan Iskandar einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2001/02
2001